W Rumunii
 Hotarele – gmina w okręgu Giurgiu
 Hotarele – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Hotarele
 Hotarele – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Muereasca